Коган, Павел: Коган, Павел Борисович (1967—2005) — советский и российский футболист.
 Коган, Павел Давыдович (1918—1942) — поэт, автор песни «Бригантина».
 Коган, Павел Леонидович (род. 1952) — скрипач, дирижёр.
 Коган, Павел Симонович (1931—1998) — советский кинорежиссёр, Заслуженный деятель искусств РСФСР (1980).